Тимиря́зевский райо́н — названия административно-территориальных единиц:

 Тимирязевский район — современный район в Москве, образованный в 1995 году.
 Тимирязевский район — упразднённый район в Москве, просуществовавший с 1941 до 1991 года.
 Тимирязевский район — район в Северо-Казахстанской области Казахстана.